Dasho Jigme Palden Dorji, né en 1919 et mort le , est un homme d'État bhoutanais.

Biographie 
Membre de la puissante famille Dorji et beau-frère du roi Jigme Dorji Wangchuck, dont il est très proche, il est nommé ministre en chef en 1952. Il accompagne le jeune roi dans ses réformes puis il est nommé Premier ministre en 1958. Cependant, les réformes politiques entreprises se heurtent à l'opposition des institutions religieuses et de l'armée. Le , il est assassiné par un militaire.

Famille
Il se marie à la  à Kalimpong en 1942 à Ashi Tsering Yangzom (Ashi Tessla Dorji), fille de Tsarong, née au Tibet en 1924.

Ascendance

Références

Voir aussi 
 Liste des Premiers ministres du Bhoutan
 Politique du Bhoutan

Naissance en 1919
Naissance au Bhoutan
Premier ministre du Bhoutan
Décès en avril 1964
Décès au Bhoutan
Personnalité politique assassinée